Czernicyno () – nazwa toponimów w Rosji

 Czernicyno – wieś w obwodzie iwanowskim
 Czernicyno – wieś w obwodzie jarosławskim
 Czernicyno – wieś w obwodzie kirowskim
 Czernicyno – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Czernicyno – wieś w rejonie griazowieckim obwodu wołogodzkiego
 Czernicyno – wieś w rejonie kiriłłowskim obwodu wołogodzkiego

Zobacz też 
 Czernic – wieś w województwie lubelskim
 Czernica – gatunek kaczki

Strony ujednoznaczniające